Михаил Бессо́нов:
 Бессонов, Михаил Степанович (1918—2002) — механик-водитель танка Т-34 104-го танкового полка 5-й гвардейской кавалерийской дивизии 3-го гвардейского кавалерийского корпуса 3-го Белорусского, затем 2-го Белорусского фронта, старшина, полный кавалер ордена Славы.
 Бессонов, Михаил Михайлович (1901—?) — председатель Челябинского облисполкома.